Pochrzynowate (Dioscoreaceae R. Br.) – rodzina roślin z rzędu pochrzynowców (Dioscoreales). Występują na obszarach podzwrotnikowych.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny zielne, pnącza.

 Pędy Podziemne, mięsiste kłącze lub bulwa. Pędy nadziemne odnawiane corocznie lub niekiedy utrzymujące się dłużej niż jeden sezon wegetacyjny, wspinające się, wijące się, płożące się lub rzadko wzniesione. Wiązki przewodzące zwykle ułożone w dwa koncentryczne okręgi. 

 Liście Ułożone naprzemianlegle, naprzeciwlegle lub okółkowo u nasady pędu. Blaszki liściowe proste lub niekiedy dłoniasto złożone, zwykle sercowate, całobrzegie lub czasami klapowane, o  siateczkowatej nerwacji. Ogonki liściowe zwykle z wydatną poduszeczką na końcu.  

 Kwiaty Kwiatostany wyrastające z kątów liści, pojedyncze lub zebrane po 2–7 w pęczek, rozgałęzione i wiechowate lub nierozgałęzione i kłosowate lub groniaste. Rośliny dwupienne, rzadziej jednopienne lub kwiaty obupłciowe. Okwiat kółkowy, dzwonkowaty lub lejkowaty, sześciolistkowy. Listki okwiatu położone w dwóch okółkach po trzy, zrośnięte przynajmniej u nasady. Sześć pręcików położonych w dwóch okółkach po trzy, przy czym wewnętrzny okółek niekiedy zredukowany jest do prątniczków lub nieobecny. Nitki pręcików wydatne, zrośnięte u nasady lub na całej długości w rurkę. Pylniki pękające przez wzdłużne szczeliny. Zalążnia (1–)3-komorow, zalążki anatropowe, od 2 do wielu w każdej komorze. Szyjki słupka trzy, niezrośnięte.

 Owoce Torebka, rzadziej jagoda lub skrzydlak, pękające komorowo. Nasiona spłaszczone lub kulistawe, niekiedy oskrzydlone.

Systematyka 
 Systematyka według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Pozycja pochrzynowatych w obrębie rzędu pochrzynowców (Dioscoreales) jest następująca:
 

 Pozycja w systemie Reveala (1994-1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa jednoliścienne (Liliopsida Brongn.), podklasa komelinowe (Commelinidae Takht.), nadrząd Lilianae Takht., rząd pochrzynowce (Dioscoreales Hook.f.), rodzina pochrzynowate (Dioscoreaceae R. Br.).

 Wykaz rodzajów
 Dioscorea L. – pochrzyn (w tym dawniej wyróżniany rodzaj Rajania L.)
 Stenomeris Planch.
 Trichopus Gaertn. (w tym w niektórych ujęciach wyróżniany jako odrębny rodzaj Avetra H. Perrier)

W przeszłości był tu także włączany rodzaj krąpiel (Tacca) obecnie wyłączany w monotypową rodzinę krąpielowatych (Taccaceae).

Przypisy